

Hydrologie 
 Ru ou rupt est un petit ruisseau, un ruisselet ;
 Ru est un affluent de la Lesse en Belgique dont la confluence se situe en aval de Lessive, petit village proche de la ville de Rochefort situé en province namuroise ;
 Rû est un mot qui désigne en Vallée d'Aoste un petit canal alpin ;

Littérature 
 Ru est un roman de Kim Thúy publié en 2009.

Sigle et symbole 
 RU est un restaurant universitaire, dans le jargon étudiant ;
 RU est un Responsable Usinage, selon les Trad's Gadzariques ;
 RU est un sigle qui signifie Royaume-Uni ;
 Ru est un symbole, qui signifie : Ruthénium, l'élément chimique, selon la liste des éléments chimiques.

Code 
RU ou ru est un code pouvant désigner :
 RU, Burundi, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.
 ru, La Réunion, selon la liste des quartiers maritimes ;
 ru, Russe (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues ;
 .ru, Russie, selon la liste des Internet TLD (Top level domain).

Prénom 
 Rù est un prénom d'origine chinoise ;
 Ru est un des ancêtres fondateurs de l'île d'Aitutaki ;
 Rù est une héroïne de bandes dessinées chinoises. 

Acronyme
Homonymie d'acronyme
Code
Prénom chinois